First Kiss (« Premier baiser » en anglais) peut désigner :
First Kiss, unique single du groupe temporaire Aa! (2003)
First Kiss (ファーストKISS?), premier album de Aya Matsuura (2002)